Krassowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Ossoria – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Sas – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Szreniawa – polski ród szlachecki
 Krassowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki